Priedl steht für:

 Priedl (Gemeinde Ebenthal), eine Ortschaft der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land, Österreich

Priedl ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Priedl (* 1961), österreichische Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin